Diego Menchaca (né le ) à Mexico au Mexique est un pilote de course automobile mexicain.

Carrière

Résultats en monoplace

Palmarès

Résultats en Formule V8 3.5

Résultats en GP3 Series

Résultats en GT World Challenge Europe Endurance Cup

Résultats en European Le Mans Series

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
  Fiche de Diego Menchaca sur driverdb.com
  Fiche de Diego Menchaca sur motorsportmagazine.com
  Fiche de Diego Menchaca sur RacingSportsCars.

Naissance en octobre 1994
Pilote automobile mexicain
Pilote des European Le Mans Series
Pilote de Formule Renault 3.5
Pilote de GP3 Series